Teoria del Contratto sociale Fra i maggiori contrattualisti vanno annoverati Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau.
Teoria del  Diritto societario contrapposta a Istituzionalismo

Altri progetti